Ptychotis trachysperma är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Ptychotis trachysperma ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trachysperma